Di seguito la lista completa dei Codici ISO 639-3 (lettere F, G, H, I, J, K e L)

Elenco

F 

Codici ritirati

G 

Codici ritirati

H 

Codici ritirati

I 

Codici ritirati

J 

Codici ritirati

K 

Codici ritirati

L 

Codici ritirati

Note

Collegamenti esterni 
 

Standard ISO